I’ll Never Fall in Love Again — тринадцатый студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1970 году на лейбле Scepter Records. Продюсерами альбома стали Берт Бакарак и Хэл Дэвид.

В поддержку альбома был выпущен сингл «I’ll Never Fall in Love Again», занявший верхние строчки в чартах США. Сам альбом достиг 23 места в чарте Billboard Top LPs и 7 места в Hot R&B LPs, также альбом попал в чарты Австралии и Канады.

За запись данной пластинки певица получила премию «Грэмми».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Scepter Records
Альбомы, спродюсированные Бертом Бакараком
Альбомы, спродюсированные Хэлом Дэвидом
Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение